Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 1999-2000 è stato il sessantanovesimo organizzato in Italia.

Ha vinto l'Isab Priolo, per la seconda volta nella sua storia, nella finale contro il Famila Schio.

Stagione

Formula 
Le quattordici squadre che partecipano alla massima serie si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare retrocedono in Serie A2 le ultime due squadre, mentre quelle che hanno concluso il campionato tra il primo e il dodicesimo posto si giocano lo scudetto ai play-off: le squadre classificatesi dalla 5ª alla 12ª posizione hanno dato vita agli ottavi di finale, quelle dal 1º al 4º posto entrano invece nei quarti.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti
 Campione d'Italia:  Isab Energy Priolo
Formazione: Saška Aleksandrova, Reda Aleliūnaitė, Susanna Bonfiglio, Iris Ferazzoli, Tania Ferrazza, Silvia Gottardi, La Page, Rita La Rosa, Manuela Monticelli, Tari Phillips, Érica Sánchez, Tania Seino, Sofia Vinci. Allenatore: Santino Coppa.
 Retrocessa in serie A2:  Fuji Alcamo e Becast Vicenza

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
2000